Ignacio Rivera Quintana (La Coruña, 24 de abril de 1965), es un empresario español, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera. Pertenece a la cuarta generación de la familia Rivera, siendo el bisnieto de José María Rivera Corral, el fundador de la empresa La Estrella de Galicia en 1906, en La Coruña.Es el presidente de Cerveceros de España.

Trayectoria empresarial 
En 1990 Ignacio Rivera se incorpora a la empresa Hijos de Rivera en la dirección comercial y de marketing. En 1999, es nombrado director general adjunto y consejero de la empresa.

En 2012 es nombrado consejero delegado de Hijos de Rivera. Desde 2021, Ignacio Rivera Quintana es el presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera.

En 2023 toma la presidencia de Cerveceros de España, sucediendo a Demetrio Carceller Arce.

Referencias 

Ejecutivos de España
Empresarios de Galicia
Nacidos en La Coruña